Spellbound bezeichnet
 einen Hitchcock-Film von 1945, siehe unter dem deutschen Titel „Ich kämpfe um dich“
 ein 1986 veröffentlichtes Computerspiel, siehe Spellbound (Computerspiel)
 das 1994 von Armin Gessert gegründete Entwicklungsstudio Spellbound Entertainment
 einen Oscar-nominierten Dokumentarfilm von 2002, siehe Spellbound (2002)
 ein südkoreanischer Spielfilm, siehe Spellbound (2011)
 eine deutsche Thrash-Metal-Band, siehe Spellbound (Band)
 ein Song von Siouxsie and the Banshees aus dem Album JuJu
 das zweite Musikalbum von Paula Abdul, siehe Spellbound (Paula-Abdul-Album)
 ein Musikalbum von Joe Sample, siehe Spellbound (Joe-Sample-Album)